Karl Raupp (1837–1918), peintre allemand,
  (1941- ), scientifique et économiste allemand,
  (1963- ), artiste américain,
  (1955- ), personnalité religieuse allemande,
 Wilhelm Raupp, peintre et enseignant allemand.